Оле́г Вениами́нович До́рман (род. 16 марта 1967, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, переводчик.

Биография 
Родился в Москве 16 марта 1967 года. В 1983 году не прошёл по возрасту в мастерскую Марлена Хуциева (ВГИК) и поступил на заочное отделение в сценарную мастерскую С. Лунгина и Л. Голубкиной. После службы в армии поступил в мастерскую Марлена Хуциева и закончил её в 1993 году.

Работал ассистентом по монтажу и помощником режиссёра на Киностудии им. М. Горького. Опубликовал радиопьесы, переводы англоязычной прозы и драматургии, а также статьи о кино. Перевёл мастер-класс Кшиштофа Кесьлёвского (издательство «Киноцентр» и «Интерньюс») и статьи о нём (К. Занусси «Прощай», Х. Вайнштейн «Выпить и закурить в Лос-Анджелесе») —

В «Иностранной литературе» № 5, 2012 г. — перевод рассказа П. Гэллико «Верна».

Соавтор музыки к фильму Марлена Хуциева «Бесконечность» (1991).

Автор (в конце 1980-х — начале 1990-х) рекламных фильмов.

С 2000 по 2013 гг. вёл мастерскую драматургии (с Л. Голубкиной)  и занятия с режиссёрами на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

С 2013 г. ведёт мастерскую драматургии в Московской школе нового кино и занятия в других киношколах.

Спецприз «ТЭФИ» 
25 сентября 2010 года отказался от спецприза Академии российского телевидения «ТЭФИ», указав в открытом письме, зачитанном со сцены Михайловского театра, где проходила церемония «ТЭФИ»:
«Среди членов Академии, её жюри, учредителей и так далее — люди, из-за которых наш фильм одиннадцать лет не мог попасть к зрителям. 
Люди, которые презирают публику и которые сделали телевидение главным фактором нравственной и общественной катастрофы, произошедшей за десять последних лет. Кто-то сеет и печёт для нас хлеб, кто-то проводит жизнь в шахте, в море, или на военной службе, или в торговом ларьке. На людях образованных, думающих, лежит ответственность перед теми, кто не столь образован и не посвятил себя духовной деятельности. Получив в руки величайшую власть, какой, увы, обладает у нас телевидение, его руководители, редакторы, продюсеры, журналисты не смеют делать зрителей хуже. Они не имеют права развращать, превращать нас в сброд, в злую, алчную, пошлую толпу. У них нет права давать награды „Подстрочнику“. Успех Лилианны Зиновьевны Лунгиной им не принадлежит».  Организаторы «ТЭФИ» решили передать награду телеканалу «Культура», который транслировал фильм.

Фильмография 
 — — «Этюд освещения» (игровой; диплом ВГИКа, посвящён Жоржу Мельесу)
  — «Вспоминая Раневскую» (док., «Экран», 2 серии, совм. с А. Габриловичем)
  — «Мой друг — стукач» (док.)
  — «Желание знать» (док.)
  — «Евгений Агранович: победитель» (док.)
  — «Свой голос» (док., 2 серии)
  — «Дневник прогульщика» (док., 5 серий)
  — «Иосиф Бродский. Полтора кота» (второй режиссёр)
  — «Рэбе в аэропорту» (док.)
  — «Подстрочник» (док., 15 серий, в производстве с 1997 года)
  — «Нота» (док., посвящён Рудольфу Баршаю)
 частично эти, а также другие работы на youtube-канале https://www.youtube.com/user/Direttore2009/videos

Библиография 

2021  Составитель, редактор, один из переводчиков книги "Кшиштоф Кесьлёвский. О себе", издательство Corpus.

Переводы 
 Переводы прозы и пьес Вуди Аллена (в сборниках «Шутки Господа», «Риверсайд Драйв», «Без перьев», «Побочные эффекты», «Сводя счёты» издательства «Corpus»).

 2015 «Белая гусыня» Пола Гэллико с иллюстрациями Р. Рудницкого.

 2015 «Верна» Пола Гэллико с иллюстрациями Р. Рудницкого.
2018 «Снежинка» Пола Гэллико с иллюстрациями Р. Рудницкого.
2020  Пьеса Э.Кормана "Крамер  против Крамера" https://theatre-library.ru/files/k/corman_avery/corman_avery_11374.pdf.

Семья 
 Дорман, Вениамин Давыдович (1927—1988) — отец, советский кинорежиссёр, киносценарист.

Источники 
 Стеркина Н. Пресловутый неформат. «Подстрочник» Олега Дормана // Культура. — 2008. — 18 дек.
 О. Дорман — А. Качкаева. Интервью на радио «Свобода», июль 2009
 Интервью «Российской газете», июль 2009
 Интервью «Афише», август 2009
 О фильме «Подстрочник»
 Интервью программе «Мастера»: текст, аудио, видео (автор проекта Диана Берлин). — 21 октября 2009 года
 Интервью «Известиям»
 Блог по книге «Подстрочник»
  review in English

Примечания

Ссылки 
 Олег Дорман на сайте www.kinobraz.ru
 На сайте издательства Corpus 

 В программе «Мастера» с Дианой Берлин — кинорежиссёр Олег Дорман
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров